Diese Episodenliste enthält alle Episoden der Schweizer Sitcom Fascht e Familie, sortiert nach der Deutschschweizer Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst fünf Staffeln mit 100 Episoden.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel wurde vom 4. November 1994 bis zum 21. April 1995 auf dem Deutschschweizer Sender SF 1 gesendet. Die Erstausstrahlung in Deutschland sendete der Sender Super RTL vom 18. Januar bis zum 31. Mai 1997 unter der Titel Fast ’ne Familie.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel wurde vom 3. November 1995 bis zum 26. April 1996 auf dem Deutschschweizer Sender SF 1 gesendet. Die Erstausstrahlung in Deutschland sendete der Sender Super RTL vom 17. September bis zum 14. Oktober 1997 unter der Titel Fast ’ne Familie.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel wurde vom 8. November 1996 bis zum 25. April 1997 auf dem Deutschschweizer Sender SF 1 gesendet.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel wurde vom 7. November 1997 bis zum 24. April 1998 auf dem Deutschschweizer Sender SF 1 gesendet.

Staffel 5 
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel wurde vom 6. November 1998 bis zum 29. Oktober 1999 auf dem Deutschschweizer Sender SF 1 gesendet.

Weblinks 
 
 
 Fascht e Familie auf SRF

Episodenliste